Pilaki peut désigner :
 pilaki, un plat turc.

Piłaki peut désigner :
 Piłaki, un village de Pologne.